Ел Гвајабито има више значења:

 Ел Гвајабито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гвајабито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гвајабито (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвајабито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвајабито (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабито, Лос Пинитос (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвајабито (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабито (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабито (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабито (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабито (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабито, Ел Гвајабиљо (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабито (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвајабито, Ла Ордењита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабито (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабито, Ел Гвајабо (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабито (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабито, Лос Хасминситос (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабито (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гвајабито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Гвајабито (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Гвајабито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабито (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабито (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Гвајабито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гвајабито (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гвајабито (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвајабито (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику